Eggimann est un nom de famille suisse qui est aujourd'hui principalement présent dans la région de l'Emmental. Parmi les personnes notables portant ce nom de famille, citons :

 Mario Eggimann (1981-), footballeur suisse
 Oliver Eggimann (1919-2002), footballeur suisse
 Romy Eggimann (1995-), joueuse suisse de hockey sur glace

Notes et références 

Patronyme allemand